ryt – obrządek liturgiczny
 ryt – system wtajemniczeń w wolnomularstwie (np. Ryt Szkocki Dawny i Uznany, Ryt Francuski Nowoczesny)
 ryt – rysunek wykonany w twardym materiale za pomocą rylca (grawerstwo)
 Ryt – Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików „Ryt”
 Ryt – wieś w Bułgarii